Dit is een lijst van planetoïden 109501-109600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109501 - || 2001 QE232 || 24 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109502 - || 2001 QF232 || 24 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109503 - || 2001 QL233 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109504 - || 2001 QV233 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109505 - || 2001 QA234 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109506 - || 2001 QO234 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109507 - || 2001 QT234 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109508 - || 2001 QV234 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109509 - || 2001 QY234 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109510 - || 2001 QM235 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109511 - || 2001 QY235 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109512 - || 2001 QA236 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109513 - || 2001 QQ236 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109514 - || 2001 QB237 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109515 - || 2001 QC238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109516 - || 2001 QM238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109517 - || 2001 QR238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109518 - || 2001 QC239 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109519 - || 2001 QT239 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109520 - || 2001 QX241 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109521 - || 2001 QV242 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109522 - || 2001 QU243 || 24 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109523 - || 2001 QM244 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109524 - || 2001 QT244 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109525 - || 2001 QQ245 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109526 - || 2001 QS245 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109527 - || 2001 QU246 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109528 - || 2001 QW247 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109529 - || 2001 QE248 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109530 - || 2001 QK248 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109531 - || 2001 QP248 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109532 - || 2001 QM249 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109533 - || 2001 QX249 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109534 - || 2001 QF250 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109535 - || 2001 QP250 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109536 - || 2001 QT250 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109537 - || 2001 QU250 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109538 - || 2001 QV250 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109539 - || 2001 QR251 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109540 - || 2001 QN252 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109541 - || 2001 QY252 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109542 - || 2001 QS254 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109543 - || 2001 QB255 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109544 - || 2001 QH255 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109545 - || 2001 QF256 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109546 - || 2001 QP256 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109547 - || 2001 QZ256 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109548 - || 2001 QE257 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109549 - || 2001 QM257 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109550 - || 2001 QA258 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109551 - || 2001 QL259 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109552 - || 2001 QW259 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109553 - || 2001 QF260 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109554 - || 2001 QO260 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109555 - || 2001 QS260 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109556 - || 2001 QZ260 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109557 - || 2001 QS261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109558 - || 2001 QT261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109559 - || 2001 QH262 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109560 - || 2001 QN262 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109561 - || 2001 QO263 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109562 - || 2001 QY263 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109563 - || 2001 QF264 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109564 - || 2001 QP264 || 26 augustus 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 109565 - || 2001 QQ264 || 26 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109566 - || 2001 QM265 || 26 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109567 - || 2001 QB267 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109568 - || 2001 QE267 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109569 - || 2001 QR267 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109570 - || 2001 QJ268 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109571 - || 2001 QV268 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109572 - || 2001 QJ269 || 20 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (109573) Mishasmirnov || 2001 QQ269 || 20 augustus 2001 || Crimea-Simeis || Crimea-Simeis
|-
| 109574 - || 2001 QV269 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109575 - || 2001 QQ270 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109576 - || 2001 QB271 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109577 - || 2001 QD271 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109578 - || 2001 QV271 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109579 - || 2001 QL273 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109580 - || 2001 QN273 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109581 - || 2001 QO274 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109582 - || 2001 QL275 || 19 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109583 - || 2001 QP275 || 19 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109584 - || 2001 QZ275 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109585 - || 2001 QO276 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109586 - || 2001 QG277 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109587 - || 2001 QJ277 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109588 - || 2001 QN277 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109589 - || 2001 QD278 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109590 - || 2001 QF279 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109591 - || 2001 QV279 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109592 - || 2001 QJ280 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109593 - || 2001 QS280 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109594 - || 2001 QD281 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109595 - || 2001 QJ281 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109596 - || 2001 QK281 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109597 - || 2001 QU281 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109598 - || 2001 QD282 || 19 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109599 - || 2001 QF282 || 19 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109600 - || 2001 QJ282 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten